Tordylium arthedia är en flockblommig växtart som beskrevs av Heinrich Johann Nepomuk von Crantz. Tordylium arthedia ingår i släktet Tordylium och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
arthedia